Le Grand Prix moto de France 2001 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2001. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 

2001
Sport en France en 2001
France
Sport en mai 2001